Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1947-1948 a vu la consécration du AC Bellinzone.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 FC Berne et FC Cantonal Neuchâtel sont relégués en Ligue nationale B
 Urania Genève Sport et FC Chiasso sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

1947-1948
Championnat Suisse Football 1947-1948 D1
Championnat Suisse Football 1947-1948 D1
Suisse D1
Suisse D1